szetu nyelv
 szetu nép